Федо́скино — название населённых пунктов в России:

 Федоскино — село в городском округе Мытищи Московской области.
 Федоскино — деревня в Медведевском районе Марий Эл.